Vagabund steht für Filmtitel:
 Vagabund (1930)
 Vagabund (2016)
Weiteres
 Fahrender oder Landstreicher, siehe Fahrendes Volk
 bis Mitte des 20. Jahrhunderts Bezeichnung für Obdachlose; siehe Obdachlosigkeit

Siehe auch:
 Der Vagabund

 Vagabond
 Vagabunden
 Vagant